Résultats détaillés de l’édition 1995 du tournoi de tennis professionnel Open d'Australie qui est disputée du 16 au .

Faits marquants 

Andre Agassi, qui dispute l'Open d'Australie pour la première fois de sa carrière, remporte le tournoi en éliminant le tenant du titre Pete Sampras en finale. Toujours numéro deux mondial à l'issue de sa victoire à Melbourne, il poursuit le retour tonitruant entamé l'année précédente avec son premier titre à l'US Open. Sampras fait figure de miraculé en finale, remontant dans les tours préliminaire le handicap de la perte des deux premiers sets contre Magnus Larsson puis Jim Courier. À noter le très beau tournoi de l'Américain Aaron Krickstein qui obtient sa place en demi-finale après une victoire sur l'ancien numéro un mondial Stefan Edberg.

En l'absence de la tenante du titre Steffi Graf pour cause de blessure, la Française Mary Pierce créé la surprise en remportant le tournoi sans perdre un seul set, éliminant successivement quatre joueuses du top 10 : Anke Huber (), Natasha Zvereva (), Conchita Martínez (), puis Arantxa Sánchez Vicario () en finale par 6-3, 6-2. À l'issue du tournoi, Pierce atteint son meilleur classement, numéro 3 mondiale. Gabriela Sabatini, pourtant gagnante du dernier Masters en novembre, échoue dès le premier tour face à Marianne Werdel, future demi-finaliste.

Palmarès

Simple messieurs

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie
 Saison 1995 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de l'ATP

Navigation 

1995
Australie
Australie
Tennis en Australie en 1995
Tennis en janvier 1995